Четвёртая пара посева — Шэрон Фичмен и Анастасия Павлюченкова — победительница соревнований.

Общая информация 
Шэрон Фичмен стала первой в истории представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в этом разряде.

Посев 
{|
|
  Йоана-Ралука Олару /  Амина Рахим (Полуфинал)
  Анна Татишвили /  Каролина Возняцки (Полуфинал)
 н/д
  '''Шэрон Фичмен /  Анастасия Павлюченкова (Титул)
|
<ol start="5">
 Доминика Цибулкова /  Евгения Родина ''(Четвертьфинал)
 Сорана Кырстя /  Тамира Пашек ''(Четвертьфинал)
 Маррит Бонстра /  Рене Рейнхард ''(Четвертьфинал)
 Ализе Корне /  Коринна Дентони ''(Финал)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия